Hoi pode ser:

Dong Hoi 
Hoi (distrito) 
Aeroporto de Dong Hoi 
Hoi Jeon Moo Sool
Sigla de Hearts of Iron.
Desambiguação

es:Ryūken Bakuhatsu!! Gokū ga yaraneba dare ga yaru#Hoi